Belle Plaine kan syfta på:

 Belle Plaine, Iowa
 Belle Plaine, Kansas
 Belle Plaine, Minnesota